Мукатай (Угар) Жанибеков (1887—1932) — казахский большевик и .

Биография 
Мукатай Жанибеков родился в 1887 году в Темирчинской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области. Происходит из подрода майлык рода каракесек племени аргын.

Работал в шахте Замятина близ города Читы; в 1905 году он участвовал в рабочей стачке. За участие в забастовке рабочих на Ленских золотых приисках (1912) был осужден на 12 лет каторги.

После освобождения (в год Октябрьской революции) принимал участие в работе Совета депутатов Омска. Воевал с белогвардейцами на станции Куломзино, за что был вновь заключён в тюрьму. После освобождения Мукатай Жанибеков продолжил антиправительственную деятельность и возглавил подпольную организацию большевиков.

Был принят в конную омскую уездную милицию. В последние годы жизни он работал инспектором Петропавловского губернского исполнительного комитета, начальником Каркаралинского уездного отделения милиции, Казахской краевой милицейской школы и начальником городского отделения милиции города Семипалатинск.

Мукатай Жанибеков умер в 1932 году.

Примечания

Литература 

Большевики
Родившиеся в Каркаралинском районе
Общественные деятели Казахстана
Участники Гражданской войны в России (красные)